La Constitución Política del Perú es la carta magna de este país sudamericano, el término puede hacer referencia a:

 La constitución actualmente en vigencia:
 Constitución Política del Perú (1993);

 Lista de las demás constituciones que ha tenido el Perú a lo largo de su historia:
 Constitución para la República del Perú (1979)
 Constitución política del Perú (1933)
 Constitución para la República del Perú (1920)
 Constitución Política del Perú (1867)
 Constitución Política del Perú (1860)
 Constitución de la República Peruana (1856)
 Constitución Política del Perú (1839)
 Constitución Política de la República Peruana (1834)
 Constitución Política de la República Peruana (1828)
 Constitución Política del Perú (1826)
 Constitución Política de la República Peruana (1823)

 La "constitución del Perú" como término general, y a la historia de este constitucionalismo:
 '''Historia del constitucionalismo peruano